Чемпионат Европы по футболу 1988 среди юношей до 16 лет — шестой розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил в Испании с 11 по 21 мая 1988 года. В чемпионате принимали участие 16 сборных. Чемпионом во второй раз стала сборная Испании.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовал отборочный турнир. 29 команд выявили 15 из них, которые прошли в финальную часть плюс сборная Испании — хозяйка турнира.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1988 году
Спорт в Испании в 1988 году
Международные соревнования по футболу в Испании
Май 1988 года
Чемпионаты Европы в 1988 году
Чемпионаты Европы в Испании